Edward Alexander kan syfta på bland andra:

* Edward Alexander (född 1964), brittisk tävlingscyklist
 Edward Johnston Alexander (1901–1985), amerikansk botaniker
 Edward Porter Alexander (1835–1910), amerikansk sydstatsgeneral

Se även 
 James Edward Alexander